, un township du comté de Pickaway dans l'Ohio.
 Muhlenberg Township, un township, situé dans le comté de Berks, en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships